Борепер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Борепер () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Борепер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Борепер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея